Schloss Bergheim heißen:

 Schloss Bergheim (Edertal) im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Schloss Bergheim (Feldkirchen) im Mühlviertel, Oberösterreich

Siehe auch:
 Berkheimer Schlössle
Burg Bergheim
Burg Berkheim